Станя ( или ) — фамилия.
 Станя, Марта (1913—1972) — советский и латвийский архитектор.
 Станя, Растислав (род. 1980) — словацкий хоккеист.